Aurélio Schommer é um escritor brasileiro, nativo de Caxias do Sul (RS), radicado na em Salvador, capital baiana, desde 1995.

É um dos fundadores da Flica, Festa Literária Internacional de Cachoeira, que ocorre anualmente no recôncavo baiano, desde 2011. Aurélio foi presidente da Câmara Baiana do Livro e vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura da Bahia.

Livros publicados
A obra de maior destaque do autor é a pesquisa histórica intitulada "História do Brasil Vira-Lata", lançado pela editora Casarão do Verbo em 2012. 

“Mulheres que Fazem Sexo” (2008)
“Dicionário de Fetiches” (2008)
“Cor e Fé” (2010)
“Clube da Honra” (2010).
“Lauro de Freitas, Terras do Ipitanga” (2012)
“Ilhéus, Poções de Encanto” (2012)
“História do Brasil Vira-Lata” (2012)
''O Evangelho Segundo a Filosofia'' (2016)

Escritores do Rio Grande do Sul
Naturais de Caxias do Sul